Velika nagrada Maroka 1957 je bila deseta in zadnja neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 27. oktobra 1958 na dirkališču Ain-Diab.

Dirka 

Formula 1 sezona 1957
1957